Всемирная премия фэнтези за лучшую антологию ежегодно вручается на Всемирном конвенте фэнтези за лучшую антологию фантастических произведений в жанре фэнтези, опубликованных на английском языке в прошедшем календарном году. Всемирная премия фэнтези, по мнению литературных критиков, относится к престижным наградам в данной области литературы, наряду с такими премиями, как «Хьюго» и «Небьюла»
.

Лауреаты и номинанты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Всемирная премия фэнтези
Списки:Фэнтези
Списки лауреатов премий